Фосфори́тная — топоним в России.

 Фосфоритная — упразднённый в 2012 году посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Фосфоритная — бывший железнодорожный разъезд, ныне остановочный пункт Кировского региона Горьковской железной дороги. Расположен на линии Яр — Верхнекамская.

См. также 
 Фосфоритный